Abdel è un cognome egiziano.

Ahmed Nasser Abdel Razek El-Shenawy - calciatore egiziano
Awad Abdel Nabi - cestista egiziano
Fatin Abdel Wahab - regista egiziano
Ghada Abdel Aal - scrittrice egiziana
Hisham Abdel Khalek - produttore cinematografico e regista egiziano
Mahmoud Abdel Aati - calciatore egiziano
Mahmoud Abdel Rahim - calciatore egiziano
Mohamed Abdel Monsef - calciatore egiziano
Mohamed Abdel Rahman - schermidore egiziano
Mohammed Abdel Wahab - attore e cantante egiziano
Myriam Abdel Hamid - cantante francese
Sayed Abdel Hafeez - calciatore egiziano
Sayed Abdel Kader - giocatore di calcio a 5 egiziano
Shady Mohamed Abdel Fattah Ragab - calciatore egiziano
Tamer Abdel Hamid - allenatore e calciatore egiziano